Osoby:
 Joachim Wolbergs – niemiecki polityk
 Thielko Wolbergs – niemiecki filolog

Zobacz też:
 Wolberg